Vigor steht für:

 Vigor Alimentos, brasilianischer Molkereikonzern
 Vigor Industrial, US-amerikanische Werftengruppe
 Acura Vigor, Pkw-Modell von Honda
 Vigor, Computerspiel von Bohemia Interactive

Siehe auch: